Escape Clause (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
Escape Clause (That's So Raven), een aflevering van That's So Raven.
The Santa Clause 3: The Escape Clause, een film met Tim Allen
Escape Clause (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 1996 met onder anderen Paul Sorvino